Алекса́ндрова — женская форма русской фамилии .

Известные носители  Александрова, Александра Ивановна (1848—1921) — русская революционерка, народница.
 Александрова, Алла Яковлевна (род. 1948) — советская артистка балета, балетмейстер.
 Александрова, Анна Васильевна (1906—1989) — депутат Верховного Совета СССР III и IV созывов.
 
 Александрова, Арина Павловна (1984) — российская самбистка и дзюдоистка.
 Александрова, Алина — российская спортсменка (кроссфит).
 
 Александрова, Варвара Ивановна (1853—1924) — русская революционерка, народница, эсерка.
 
 
 Александрова, Дарья Алексеевна (род. 1988) — российская биатлонистка.
 Александрова, Дина Григорьевна (род. 1992) — российская легкоатлетка.
 
 Александрова, Елена Анатольевна (род. 1950) — советская фигуристка.
 
 Александрова Е. — псевдоним русской писательницы Екатерины (Елизаветы) Николаевны Альмединген.
 
 Александрова, Ирина Викторовна (род. 1971) — советская и российская футболистка.
 Александрова, Карина Юрьевна (род. 1988) — белорусская спортсменка (кикбоксинг, бесконтактный стиль), каскадёр.
 Александрова, Ксения Николаевна (род. 2000) — узбекистанская спортсменка по художественной гимнастике.
 Александрова, Лилиана (род. 1943) — болгарская гимнастка.
 
 Александрова, Марина Андреевна (настоящая фамилия Пупенина) (род. 1982) — российская актриса.
 
 Александрова, Миглена (род. 1982) — болгарская журналистка и телеведущая.
 Александрова, Надежда Валерьевна (род. 1986) — российская хоккеистка.
 
 
 Александрова, Римма Алексеевна (род. 1932) — советский и российский тренер по спортивной гимнастике.
 Александрова, Таисия Ивановна (1909—1992) — педагог, Герой Социалистического труда.
 
 Александрова, Теодора — болгарская гимнастика.
 Александрова, Ульяна Владимировна (род. 1991) — российская легкоатлетка.
 

 Двойные фамилии 
 Александрова-Дубровина, Любовь Александровна (1839—1915) — русская драматическая актриса.
 Александрова-Жак, Екатерина Михайловна (1864—1943) — деятель российского революционного движения, народоволка, член ЦК РСДРП.
 Александрова-Зорина, Елизавета Борисовна (род. 1984) — русский писатель, публицист и блогер.
 Александрова-Игнатьева, Пелагея Павловна (1872—1953) — российский и советский писатель, автор ряда кулинарных изданий, преподаватель пищеведения.
 Александрова-Кочетова, Александра Дормидонтовна (урождённая Соколова, по мужу Кочетова; 1833—1902) — русская артистка оперы.
 Алёшина-Александрова, Тамара Григорьевна (1928—1996) — советская, молдавская оперная певица.
 Анисимова-Александрова, Вера Васильевна (1906―1997) ― советский учёный-гистолог, доктор медицинских наук.

 Населённые пункты 
 Александрова — деревня в Кудымкарском районе Пермского края.

 Разное 
 Александрова гора
 Александрова мозаика
 Александрова Коса
 Александрова пустынь
 Александрова слобода

См. также 

 
 
 
 Александровская
 Александровский
 Александровское

Примечания